Echinaster tenuispinus är en sjöstjärneart som beskrevs av Addison Emery Verrill 1871. Echinaster tenuispinus ingår i släktet Echinaster och familjen krullsjöstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Krullsjöstjärnor
tenuispinus